Апу́ре () — топоним.

 Апуре — один из 24 штатов Венесуэлы.
 Апуре (река) — река на юго-западе Венесуэлы, левый приток Ориноко.